Сорок вторая симфония:

 Симфония № 42 (Гайдн), 1771
 Симфония № 42 (Хованесс), 1979

 0042